Indonesië
 Pringkuku (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Pringkuku (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java